Густав Александрович Богуславский (11 июля 1924, Москва — 18 июля 2014, Санкт-Петербург) — советский и российский историк, культуролог, педагог, публицист.

Биография  
Мать Г. А. Богуславского работала библиотекарем, отец скончался в 1930 году. Густав Богуславский с детства интересовался историей и летом 1940 года ему довелось присутствовать на защите диссертации по теме «Ништадтский мир» на историческом факультете МГУ. Вопросы, которые школьник Богуславский задавал соискателю, обнаруживали недюжинную эрудицию спрашивающего и с ним захотел познакомиться декан исторического факультета. После этой встречи последовала еще одна с наркомом просвещения РСФСР  В. П. Потёмкиным. Густав Богуславский был рекомендован к приёму без экзаменов на исторический факультет МГУ, но для этого Густав должен был сдать материал 9-го и 10-го классов. Это удалось осуществить, и Богуславский окончил школу шестнадцати лет в 1941 году.

В армию Г. А. Богуславский не попал, так как был комиссован из-за сильной близорукости. Он служил лектором в Политуправлении Северного флота. Выступал с докладами об исторических подвигах русского флота на кораблях и в береговых частях.
 
Окончил исторический факультет Московского университета.  В 1960 году получил звание почётного члена Русского Географического общества, в лекционном зале РГО им были прочитаны 235 лекций. В 1960-х годах много работал на центральном телевидении автором и ведущим больших передач на исторические, культурологические и общественно-политические темы. Более 12 лет преподавал историю в средних школах Москвы, в том числе, в 1969—1972 годах во Второй Московской физико-математической школе. В 1969 году провёл в течение 52  дней с 52  девятиклассниками путешествие по маршруту, который  позднее стали называть "Золотым кольцом".   

Среди его исторических работ и исследований – монографии о Московском Кремле, об Оружейной палате, о Соловецких островах, об обороне Севастополя, об А. В. Суворове, С. О. Макарове и других. С 1966 по 1975 год работал в издательстве  «Советская Россия» как автор серии монографических книг-альбомов «Память России». В 1975 году был издан его труд «Вечным сынам Отчизны», посвященный мемориальным комплексам и памятникам Великой Отечественной войны на территории СССР и зарубежных стран.

После переезда из Москвы в Ленинград, с 1976 по 1983 годах работал в Кораблестроительном институте, занимаясь его историей. Одновременно вёл разнообразную общественную деятельность, направленную на популяризацию истории Петербурга — Ленинграда, выступал с историческими лекциями в научных и культурно-просветительских учреждениях, на предприятиях, занимался преподавательской работой, организовал и руководил первым в Ленинграде специализированным историческим классом, выпустил несколько специализированных гуманитарных классов в школах города. В 1987  году в 307-й школе создал первый в Ленинграде специализированный исторический класс. В конце 80-х - начале 90-х преподавал историю в школе № 107 на Выборгской улице. Позднее вёл специализированные гуманитарные классы в 86 петербургской школе, последний такой класс выпустил в 2000 году. В конце 1970-х годов был удостоен звания "Лучший учитель года Ленинграда". В 1980 годах стал одним из организаторов «Клуба знатоков Ленинграда» и до 1985 года являлся его председателем. В начале 1991 года был одним из учредителей и первых членов Всемирного клуба петербуржцев. В 1991 году стал одним из организаторов и инициаторов Университета Петербурга в рамках общественной организации «Институт Петербурга». Был ректором Университета Петербурга на общественных началах. Действительный член Международной Академии детского и юношеского туризма и краеведения.

В 1997 году был отмечен премией представителя Президента РФ «За воспитание подрастающего поколения». В 1998 году был награждён Анциферовским дипломом и в 2009 году Анциферовской премией за общий вклад в современное петербургское краеведение. С 2002 года вел цикл рассказов о выдающихся деятелях культуры Петербурга на «Радио России – Санкт-Петербург». В 2005 году прошёл в шорт-лист при выборах почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Принципы педагогики 
Принципы, которыми Густав Александрович руководствовался при преподавании истории в специализированных классах, он сам сформулировал в одном из интервью:
Истории в специализированных классах уделялось больше часов,  чем в других,  и я понимал,  что для успешной напряженной работы ребятки должны чувствовать себя комфортно,  почти как дома.  Поэтому господствующий жанр урока был размышление без вызовов к доске,  с правом отвечать сидя и с особым поощрением за очень умный и тонкий вопрос.  На дом – задания,  нередко требующие настоящей исследовательской работы;  за выдающийся вопрос – несколько «пятерок»  в журнал.

Память 
25 января 2018 года в библиотеке Академического университета прошли Первые Богуславские чтения.

Публикации 
Г. А. Богуславский — автор более 600 печатных работ, из которых 300 посвящено истории Петербурга. В том числе его перу принадлежат книги:
 Густав Богуславский. А. В. Суворов в отечественном изобразительном искусстве. "Искусство" 1952. 126 с.
 Густав Богуславский. Государственная оружейная палата Московского Кремля. "Изобразительное искусство" 1958. 502 с.
 Густав Богуславский. Царь-колокол. "Московский рабочий" 1958. 52 с.
 Густав Богуславский,  Н. Колосов (ред.) Бородинская панорама. "Московский рабочий" 1966. 128 с.
 Густав Богуславский. Соловецкие острова. Путеводитель. "Советская Россия" 1968. 104 с.
 Густав Богуславский. Память России. "Советская Россия" 1969. 550 с. 
 Густав Богуславский. Памятники Поволжья. "Советская Россия" 1972. 402 с.
 Густав Богуславский. Памятники Сибири. "Советская Россия" 1974. 418 с.
 Густав Богуславский. Памятники Сибири. Западная Сибирь и Красноярский край. "Советская Россия" 1974. 300 с.
 Густав Богуславский. Памятники Сибири. Восточная Сибирь и Дальний Восток. "Советская Россия" 1975. 474 с.
 Густав Богуславский. Вечным сынам Отчизны. Памятники Великой Отечественной войны. "Советская Россия" 1975. 640 с.
 Богуславский Г. А. Острова Соловецкие. Архангельск, 1978. 173 с.; Северо-Западное кн. изд-во, 1971. 162  с.; 1966.  194 c. 
 Богуславский Г. А. 100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича. Центрполиграф  2011.

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы».
 Медаль «За оборону Советского Заполярья».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Источники 
 Сергей Глезеров. Учитель. Просветитель. // Богуславский Г. А. «100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича»
 Владимир Середняков. От редактора. // Богуславский Г. А. «100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича»
 Богуславский Густав Александрович
 Памяти Густава Александровича Богуславского
 Густав Александрович Богуславский 19.12.2008 «Мы теряем язык ...» 
 Москвич, ставший выдающимся петербуржцем

Преподаватели 2-ой физико-математической школы
Выпускники исторического факультета МГУ
Лауреаты Анциферовской премии
Краеведы СССР
Историки СССР
Краеведы России
Историки России
Педагоги СССР
Педагоги России